Ерошина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Ерошина, Елизавета Ефимовна (1927—1984) — советский передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Ерошина, Радья Николаевна (1930—2012) — советская лыжница.
 Ерошина, Светлана Романовна (род. 1999) — российская хоккеистка на траве.